Antigas moedas
 Florim (moeda) — moeda que se tornou corrente no Sacro Império Romano-Germânico
 Florim aragonês — do Reino de Aragão
 Florim florentino — da República Florentina
 Florim neerlandês — dos Países Baixos
 Florim das Índias Orientais Neerlandesas — das Índias Orientais Neerlandesas (atualmente Indonésia)

Moedas atuais
 Florim das Antilhas Neerlandesas
 Florim arubano — de Aruba
 Florim húngaro — da Hungria

Outros usos
 Carl Rudolf Florin — botânico sueco 
 Florin (Califórnia) — região censitária dos Estados Unidos